Влесно — деревня в Красногородском районе Псковской области, Партизанская волость
 Влесно — озеро в Красногородском районе Псковской области, Партизанская волость